

Трипп — місто, штат Південна Дакота
 Трипп — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Трип
 Тріп